Arsuk è un piccolo centro della Groenlandia nel comune di Sermersooq;
il Fiordo di Arsuk è un fiordo della Groenlandia nel comune di Sermersooq.